Baukostenzuschuss bezeichnet:

 Baukostenzuschuss (Versorgung), finanzieller Zuschuss bei der Errichtung von neuen Versorgungsanlagen
 Baukostenzuschuss (Wohnraum), nicht rückzahlbare Zuwendung des Mieters zur Deckung der Gesamtbaukosten